Международный геодезический и геофизический союз (МГГС, ) — неправительственная организация, занимающаяся изучением Земли с использованием геодезических и геофизических методов. Основана в 1919 году. Занимается также защитой окружающей среды, уменьшением ущерба от стихийных бедствий, полезными ископаемыми.

Структура 
В состав МГГС входят ассоциации, комиссии и комитет:

Ассоциации:
  (МАКН, IACS)
 Международная ассоциация геодезии () (МАГ, IAG)
  (МАГА, IAGA)
 Международная ассоциация гидрологических наук (МАГН, IAHS)
 Международная ассоциация метеорологии и атмосферных наук ( (МАМАН, IAMAS)
 Международная ассоциация физических наук об океане () (МАФНО, IAPSO)
 Международная ассоциация сейсмологии и физики недр Земли () (МАСФНЗ, IASPEI)
 Международная ассоциация вулканологии и химии земных недр (IAVCEI)

Комиссии:
 Комиссия по геофизическим рискам и устойчивому развитию ( GeoRisk)
 Комиссия по математической геофизике (, CMG)
 Комиссия союза по данным и информации (, UCDI)
 Международная комиссия по истории геологических наук (INHIGEO)
Комитет:
 Комитет по изучению недр Земли (, SEDI)

Генеральные ассамблеи МГГС 
Ниже перечислены Генеральные ассамблеи Международного геодезического и геофизического союза (МГГС).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МГГС

Геологические общества
Международный союз геодезических и геофизических наук
Международные научные организации
Организации, основанные в 1919 году